Прохазка (від  [ˈproxaːska] — прогулянка) — поширене західно-слов'янське прізвище чеського походження. Існують також варіанти Прохаска, Прохаско та українізований варіант Прохасько.

Носії 
 Алена Прохазкова (1984) — словацька лижниця
 Вацлав Прохазка (1984) — чеський футболіст
 Герберт Прохазка (1955) — австрійський футболіст і футбольний тренер
 Зденек Прохазка (1928—2016) — чехословацький футболіст, учасник ЧС-1954.
 Їржі Прохазка (1749—1820) — чеський фізіолог, психолог
 Їржі Прохазка (1925—1993) — чеський прозаїк, драматург, сценарист.
 Мартін Прохазка (1972) — чеський хокеїст
 Оттокар Прохазка (1858—1927) — угорський теолог і католицький єпіскоп
 Роман Прохазка (1989) — словацький футболіст

Див. також 
 Прохасько

Чеські прізвища